Набережная Звиада Гамсахурдиа () — в Тбилиси, одна из главных транспортных магистралей города. Проходит через город вдоль правого берега реки Кура, начинаясь, как продолжение Правой набережной, из района Саарбрюкенского моста, до транспортной развязки в районе Ортачальской ГЭС.

История 
Улица устроена при реконструкции набережной реки Кура в советское время. Прежде городская застройка походила к самому берегу реки Кура, служившей естественной защитой города в силу своей трудной преодолимости из-за глубины и быстроты течения и в самое неполноводие. На прилегающей к реке местности находились дворцы городской знати (указаны на плане города царевича Вахушти), жилые дома и хозяйственные постройки.

Частично улица прошла по засыпанному рукаву реки Кура.

В советское время носила название Набережная Сталина. В 2004 году получила современное название в честь грузинского писателя и государственного деятеля Звиада Гамсахурдиа (1939—1993).

Достопримечательности 

Дом Юстиции

д. 4 — Министерство культуры и охраны памятников Грузии

Памятник Петру Багратиону (1984, скульптор К. М. Мерабишвили, архитектор Б. И. Тхор)

Известные жители 

Манаба Магомедова (1928—2013) — выдающийся советский художник по металлу. Член Союза художников СССР (1960) и России, народный художник Дагестана (1978), заслуженный художник Российской Федерации (2003). Почётный гражданин Тбилиси (2010). По национальности — даргинка.

Литература 
ენციკლოპედია «თბილისი». 2002

Примечания

Ссылки 
Памятник Багратиону

Гамсахурдия